Пализада има више значења:

 Општина Пализада (Кампече), општина у савезној држави Кампече у Мексику
 Пализада (Пализада, Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Пализада (Виља Викторија), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Пализада (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику